Гастауэр () — люксембургская фамилия. Известные носители:

 Гастауэр, Бен (род. 1987) — люксембургский профессиональный шоссейный велогонщик.
  (род. 1957) — люксембургская художница.